Parisina – tragedia lirica di D'Annunzio e Mascagni
Parisina – poemetto di Lor Byron
Parisina – film muto del 1909